Herrarnas -86 kg i judo vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes i Seoul.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1988